Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1978 — одиннадцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Хельсинки и Вантае (Финляндия) с 27 декабря 1977 года по 2 января 1978 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная Финляндии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Норвегия выбыла в группу В.

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 1 — 5 марта 1978.

Предварительный раунд 
Группа 1
Матчи проходили в Хертогенбосе (Нидерланды).

Группа 2
Матчи проходили в Дьорни (Бельгия).

Стыковые матчи 

Италия вышла в группу А, Бельгия выбыла в группу C.

Группа C 
Матчи проходили в Софии (Болгария) 20 — 26 января 1979.

Венгрия вышла в группу В.

Ссылки 
 Архив

1977 год в хоккее
1978 год в хоккее
Декабрь 1977 года
Январь 1978 года
Спорт в Финляндии в 1977 году
Спорт в Финляндии в 1978 году
1978
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Вантаа
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты Европы в 1978 году
Чемпионаты Европы в Финляндии